Schyroke (; ) ist ein Dorf im Rajon Krywyj Rih im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk  mit etwa 1500 Einwohnern.

Das Dorf an der Fernstraße N 11 15 km nordöstlich des Stadtzentrums von Krywyj Rih ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit insgesamt 2167 Einwohnern. Zur Gemeinde mit einer Gesamtfläche von 51,38 km² gehören noch die Dörfer:             
 Schewtschenkowe ( ) mit etwa 150 Einwohnern
 Wilnyj Tabir ( ) mit etwa 120 Einwohnern
 Romaniwka ( ) mit etwa 160 Einwohnern
 Wilnyj Possad ( ) mit etwa 130 Einwohnern
 Nowoseliwka ( ) mit etwa 60 Einwohnern

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krywyj Rih